Székely Gábor
Székely Gábor (1920–1985) közgazdász
Székely Gábor (1944) rendező, a Budapesti Katona József Színház alapító tagja
Székely Gábor (1947) történész, az ELTE tanára, az MTA doktora
Székely Gábor képzőművész 
Székely Gábor (1948) közgazdász, a Szerencsejáték Zrt. korábbi vezérigazgatója
Székely Gábor politikus
Székely Gábor nyelvész, a Nyíregyházi Egyetem professzor emeritusa
hasonló nevűek
B. Székely Gábor (1954–2019) nyelvész, finnugrista, PTE egyetemi docens 
 Székely-Nagy Gábor, művésznevén „SZNG” (*1955) zeneszerző, gitáros, előadóművész

Jegyzetek